La Serie A1 maschile FIPAV 1977-78 fu la 33ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Paoletti Catania.

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1977
Pallavolo nel 1978
 1977-1978